Galapagos steht für:
 die Galapagosinseln im Ostpazifik
 Provinz Galápagos, eine Provinz des Staates Ecuador
 Galápagos (Guadalajara), Gemeinde in der spanischen Provinz Guadalajara
 Galapagos (Unternehmen), belgisches Unternehmen
 Galápagos (Roman), Roman von Kurt Vonnegut von 1985

Siehe auch:
 Caleta Galapagos